Rezultati Odprtega prvenstva Anglije 2010 v tenisu za ženske dvojice.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Vania King in Jaroslava Švedova sta postali prvakinji, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.

 Serena Williams /  Venus Williams (četrtfinale)
 Nuria Llagostera Vives /  María José Martínez Sánchez (odstop)
 Nadja Petrova /  Samantha Stosur (tretji krog)
 Gisela Dulko /  Flavia Pennetta (polfinale)
 Liezel Huber /  Bethanie Mattek-Sands (polfinale)
 Květa Peschke /  Katarina Srebotnik (četrtfinale)
 Lisa Raymond /  Rennae Stubbs (četrtfinale)
 Alisa Klejbanova /  Francesca Schiavone (odstop)

<ol start="9">
 Chan Yung-jan /  Zheng Jie ''(prvi krog)
 Marija Kirilenko /  Agnieszka Radwańska ''(drugi krog)
 Cara Black /  Daniela Hantuchová ''(tretji krog)
 Iveta Benešová /  Barbora Záhlavová-Strýcová ''(tretji krog)
 Vera Duševina /  Jekaterina Makarova ''(drugi krog)
 Monica Niculescu /  Shahar Pe'er ''(drugi krog)
 Alicja Rosolska /  Yan Zi ''(drugi krog)
 Hsieh Su-wei /  Ala Kudrjavceva ''(tretji krog)
 Chuang Chia-jung /  Olga Govortsova ''(drugi krog)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

Zgornji del

1. del

2. del

Spodnji del

3. del

4. del

Ženske dvojice
2010